Neutaubenheim ist der Name von

 Neutaubenheim (Seelitz), Gut im Ortsteil Döhlen der Gemeinde Seelitz, Sachsen
 Neutaubenheim (Sohland an der Spree), Gemeindeteil des Ortsteils Taubenheim/Spree der Gemeinde Sohland an der Spree, Sachsen